L'Arboçar (Avinyonet del Penedès), poble al terme municipal d'Avinyonet del Penedès (l'Alt Penedès)
 L'Arboçar (Querol), antiga urbanització al municipi de Querol (l'Alt Camp)
 L'Arboçar (Tarragona), platja a redós de la Cala Fonda al terme municipal de Tarragona